Freden i Paris, Pariserfreden, Paristraktaten eller Traktaten i Paris kan henvise til flere fredsaftaler og traktater indgået i Paris:

 Freden i Paris (1229) – afsluttede det albigensiske korstog
 Freden i Paris (1259) – mellem Henrik 3. af England og Ludvig 9. af Frankrig
 Freden i Paris (1303) – mellem Philip 4. af Frankrig og Edvard 1. af England
 Freden i Paris (1323) – grev Ludvig af Flandern opgiver flamske krav på Zeeland
 Freden i Paris (1355) – udveksling af landområdet mellem Frankrig og Savoyen
 Freden i Paris (1623) – mellem Frankrig, Savoyen og Venedig imod spanske tropper i Valtelline
 Freden i Paris (1657) – militær alliance mellem Frankrig og England imod Spanien
 Traktaten i Paris (1761) – etablerede den tredje familiepagt mellem Bourbon-husene Frankrig og Spanien
 Freden i Paris (1763) – afsluttede Syvårskrigen og den franske og indianske krig
 Freden i Paris (1783) – Storbritannien indgik fredstraktater med Frankrig, Spanien, Forenede Nederlande og USA
 Parisaftalen (1783) – afsluttede Den amerikanske Uafhængighedskrig
 Freden i Paris (1783) – afsluttede den fjerde engelsk-hollandske krig
 Freden i Paris (1796) – afsluttede krigen mellem Frankrig og kongeriget Piemonte-Sardinien
 Freden i Paris (1810) – afsluttede krigen mellem Frankrig og Sverige
 Freden i Paris (1814) – fredsaftale mellem Frankrig og den Sjette Koalition
 Freden i Paris (1815) – fredsaftale efter Napoleons nederlag i Slaget ved Waterloo
 Freden i Paris (1856) – afsluttede Krimkrigen. Også kaldet Parisdeklarationen
 Freden i Paris (1857) – afsluttede den engelsk-persiske krig
 Paris-aftalen (1859) – nyhedsbureauaftale
 Freden i Paris (1898) – afsluttede den spansk-amerikanske krig
 Traktaten i Paris (1900) – afgjorde alle konflikter mellem Frankrig og Spanien angående Río Muni
 Fredskonferencen i Paris 1919 – fredsaftaler med de besejrede magter i 1. verdenskrig
 Traktaten i Paris, Svalbardtraktaten (1920), 9. februar
 Freden i Paris (1920), 28. oktober – forenede Bessarabien og Rumænien
 Fredsaftalerne i Paris (1947) – etablerede formelt fred mellem De Allierede i 2. verdenskrig og Bulgarien, Ungarn, Italien, Rumænien og Finland
 Paristraktaten (1951) – etablerede den europæiske kul- og stålunion
 London- og Pariskonferencerne (1954) — anerkender Vesttyskland som en suveræn stat
 Fredsaftalerne i Paris (1973) – afsluttede amerikansk deltagelse i Vietnamkrigen
 Paris-aftalen (2015) – international klimaaftale om grøn omstilling

Se også 
 Versaillestraktaten (flertydig) – traktater indgået på Versaillesslottet i Versailles, nu en forstad til Paris
 Treaty of Paris (band) – pop-punk band fra Chicago